Andrew Derek Sullivan (n. 1980), cestista britannico
 Andrew Michael Sullivan (n. 1963), scrittore, giornalista ed attivista inglese